Wilhelm Meinhold ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Meinhold (Pfarrer, 1797) (1797–1851), deutscher Schriftsteller, Doktor der Theologie und evangelischer Pfarrer
 Wilhelm Meinhold (Wirtschaftswissenschaftler) (1908–1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Agrarexperte